Суперкубок Андорри з футболу 2021 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 вересня 2021 року між чемпіоном Андорри клубом Інтер (Ескальдес-Енгордань) та володарем кубка Андорри клубом Сан-Жулія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2021
Андорра
Вересень 2021
2021 в андоррському спорті